Zamariah ZZ Loupe (Bayou Bluff, Louisiana; 12 de enero de 1997) es un luchador profesional. Su primera aparición fue en WWE Tough Enoug VI, donde se coronó como finalista masculino.

Carrera

WWE (2015–2016)
ZZ fue uno de los trece finalistas de la competencia de WWE WWE Tough Enoug VI, estuvo en riesgo de eliminación en cinco ocasiones. Durante la final de temporada, adoptó el nombre de The King of the Bayou y tuvo una lucha contra Cesaro, se colocó en segunda clasificación juto con Mandy Rose, después de los ganadores Sara Lee y Joshua Bredl.

En diciembre fue asignado al territorio de desarrollo de la WWE NXT base del WWE Performance Center en Orlando, Florida, para empezar su entrenamiento. El 26 de marzo del 2016 debutó en un House show bajo el nombre de ZZ Loupe.

Referencias 

Alumnado de WWE NXT
Exluchadores de la WWE
Luchadores profesionales de Estados Unidos